Влади́мир Маза́лов: 
 Мазалов, Владимир Викторович (род. 1954) — российский учёный-математик.
 Мазалов, Владимир Владимирович (род. 1963) — советский лыжник.